Luosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Luosaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Luosaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar